Сташе́вський — українське прізвище, походить від імені Стахій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Остафій), зменшуване Сташко.

Носії 
 Сташевський Андрій Якович — український баяніст, композитор, педагог, громадський діяч, заслужений діяч мистецтв України, доктор мистецтвознавства.
 Сташевський Владислав Станіславович (нар. 1974) — російський співак.
 Сташевський Євген Дмитрович (*1884 — †1938) — український історик, економіст.
 Сташевський Казік (нар. 1963) — польський музикант, співак та саксофоніст.
 Сташевський Станіслав Сергійович (нар. 1982) — український дипломат.
 Сташевський Станіслав Телісфорович (нар. 1943) — український політичний та державний діяч, народний депутат України 4-го та 5-го скликань.
 Сташевський Юзеф (*1887 — †1966) — український і польський географ, історик географії, педагог єврейського походження.

Див. також 
 Стах
 Стахура
 Стахів
 Стаховський
 Сташко
 Сташик
 Сташків
 Сташук
 Сташенко